Gihororo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gihororo (periodiskt vattendrag i Gitega), 
 Gihororo (periodiskt vattendrag i Karuzi), 

Robotskapade Burundiförgreningar